Савинська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Савинська волость — Миргородського повіту Полтавської губернії;
 Савинська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.